Schwaden bezeichnet:
 Schwaden, Pflanzengattung innerhalb der Familie der Süßgräser
 Schwaden, aus der Luft auskondensierender Wasserdampf, siehe Wrasen
 Schwaden, Ort im Kreis Aussig, Böhmen, seit 1945: Svádov, Stadt Ústi nad Labem, Bezirk Ústi nad Labem, Region Ústecký kraj, Tschechien
 Schwaden, bis 1938 Sawadden, Ort Kreis Rastenburg, Ostpreußen, 1938 bis 1945 im Kreis Bartenstein (Ostpr.), ab 1945: Zawada (Sępopol), untergegangener Ort in der Gmina Sępopol, Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Schwade
 Schwader